El término Auschwitz puede hacer referencia a:

 Auschwitz, campo de concentración y exterminio creado por el Tercer Reich.

 Auschwitz Monowitz o Auschwitz III, uno de los diversos subcampos de Auschwitz.

 Auschwitz, nombre alemán de la actual población polaca de Oświęcim donde estuvo situado el campo.

 Museo estatal Auschwitz-Birkenau, museo situado en parte de los terrenos del antiguo campo y conocido muchas veces por el nombre de este.